Oľka může být:

 Oľka (okres Medzilaborce) – obec na Slovensku
 Oľka (řeka) – řeka na Slovensku